Els planulozous (Planulozoa) són un clade proposat d'animals que inclou els bilaterals i els cnidaris. Morfològicament tenen com a lligam la plànula, de la que es veu probable que en derivessin els bilaterals.

Filogènia 
La classificació no descarta que de fet els cnidaris siguin parafilètics amb els bilaterals. Només n'indica un ús comú i excloent dels altres éssers vius.

Arbre de les principals divisions dels animals.

Referències